

Patronyme 

 Charles E. Scripps (1920-2007), homme d'affaires américain
 Edward Willis Scripps (1854-1926), homme d'affaires américain
 Ellen Scripps (1863-1948), philanthrope, mécène et femme d'affaires américaine
 Ellen Browning Scripps (1836–1936), journaliste, philanthrope et femme d'affaires américaine
 George H. Scripps (1839-1900), mécène et patron de presse américain
 Henry Scripps Booth (1897-1988), patron de presse et homme d'affaires américain
 James Edmund Scripps (1835-1906), journaliste américain, devenu patron de presse et philanthrope
 James G. Scripps, journaliste et patron de presse américain
 John Martin Scripps (1959-1996), tueur en série britannique
 John P. Scripps (1913-1989), journaliste et patron de presse américain
 Warren Scripps Booth (1894 – 1987), patron de presse et homme d'affaires américain
 William Edmund Scripps (1882-1952), journaliste et homme d'affaires américain
 William John Scripps (1905-1965), journaliste et homme d'affaires américain

Institutions scientifiques 
 Institut de recherche Scripps
 Institut d'océanographie Scripps

Voir aussi 
 Guillemot de Scripps
 E. W. Scripps Company
 Scripps Networks Interactive, spinoff d'E. W. Scripps Company spécialisée dans les chaînes câblées.
 Empire de presse Scripps-Howard
 Scripps National Spelling Bee
 Scripps-Blades News Association
 Société automobile Scripps-Booth
Patronyme anglais